Niemcy:
 Lockstedt – dzielnica Klötze
 Lockstedt – dzielnica Oebisfelde-Weferlingen
 Lockstedt – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Steinburg

Zobacz też:
 Lockstädt
 Lokstedt